

Persone
 Aldo Danieli (1935) – ex calciatore italiano
 Antonio Danieli (1926-1944) – partigiano italiano
 Antonio Danieli (1933) – ex rugbista a 15 italiano
 Carlos Danieli (1977) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Cecilia Danieli (1943-1999) – imprenditrice italiana
 Daniel Danieli, pseudonimo di Marco Rancati (1957) – cantante italiano
 Daniel Danieli (1934) – ex calciatore israeliano
 Daniele Danieli (1945-1977) – calciatore italiano
 Emma Danieli, nome d'arte di Emma Fretta (1936-1998) – attrice e annunciatrice televisiva italiana
 Flavio Danieli (1913-2001) – generale e aviatore italiano
 Franco Danieli (1956) – politico italiano
 Gian Antonio Danieli (1942) – professore universitario, biologo e genetista italiano
 Irlando Danieli (1944) – compositore, librettista, scrittore e docente italiano
 Isa Danieli, pseudonimo di Luisa Amatucci (1937) – attrice italiana
 Lucia Danieli (1927-2005) – mezzosoprano italiano
 Marco Danieli (1976) – regista italiano
 Paolo Danieli (1950) – politico italiano
 Primo Danieli (1899-1964) – calciatore italiano

Altro
 Danieli – azienda italiana del settore siderurgico
 Danieli Automation – azienda italiana del gruppo Danieli 
 Hotel Danieli – hotel di Venezia